Punta de San Lorenzo är en udde i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Punta de San Lorenzo ligger på ön La Gomera.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Havet är nära Punta de San Lorenzo åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Punta de San Lorenzo.  Närmaste större samhälle är San Sebastián de la Gomera,  km söder om Punta de San Lorenzo. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kanarieöarna